Штоккельсдорф () — община в Германии, ганзейский город, расположен в земле Шлезвиг-Гольштейн.

Входит в состав района Восточный Гольштейн. Население составляет 17 113 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 56,7 км². Официальный код — 01 0 55 040.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Шлезвиг-Гольштейна